Blázy János (1684–1763) evangélikus lelkész
 Blázy János (1708–1773) evangélikus lelkész, előbbi fia
 Blázy János (1888–?) százados, autószakértő